Bożydar (imię)
 Bożydar – pseudonim poety Edmunda Bogdanowicza
3 miejscowości w Polsce: 
 Bożydar – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Bożydar – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy 
 Bożydar – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Bożydar-Kałęczyn – jurydyka Warszawy